Gülnar (district), een Turks district in de provincie Mersin
 Gülnar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gülnar